Greatest! – album di Johnny Cash del 1959
Greatest – album dei Bee Gees del 1979
Greatest – album delle Go-Go's del 1990
Greatest – album dei Duran Duran del 1998
Greatest – testata della Star Comics